Dornava (gemeente), een gemeente in Slovenië
Dornava (plaats), een plaats in deze gemeente